The Counterfeiters – film del 1914 diretto da Preston Kendall
 The Counterfeiters – film del 1915 diretto da Charles Raymond
 The Counterfeiters – film del 1917 diretto da George Terwilliger
 The Counterfeiters – film del 1948 diretto da Sam Newfield